Amerikai Egyesült Államok
 Carson (Észak-Dakota)
 Carson (Iowa)
 Carson (Kalifornia)
 Carson (Kentucky)
 Carson (Mississippi)
 Carson (Missouri)
 Carson (Oregon)
 Carson (Új-Mexikó)
 Carson (Virginia)
 Carson (Washington)
 Carson (Wisconsin)

Egyéb
 Carson, családnév
 Carson, keresztnév
 Carson, ausztrál rockegyüttes